Deker ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Deker (* 1982), deutscher Jurist und Journalist; seit 2020 als ZDF-Rechtsexperte und Redakteur in der ZDF-Redaktion „Recht und Justiz“ tätig
 Paul G. Deker (1943–2011), deutscher Jazzfotograf

Siehe auch:
 Decker (Familienname)
 Decker (Begriffsklärung)
 Dekker